Fugle i naturen er en dansk dokumentarserie i 17 afsnit fra 1966-1971, der er instrueret af Tue Ritzau. Serien viser en række forskellige fugle i deres naturlige miljø.

Afsnit

Eksterne henvisninger

Noter 

Danske film fra 1966
Dokumentarserier fra Danmark
Naturfilm fra Danmark